Józef Bogdański (malarz)
 Józef Bogdański (oficer)